ACV (afvalbedrijf), een afvalverwerkingsbedrijf in Midden-Nederland
 Algemene Chinese Vereniging in Nederland
 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 Algemeen Christelijk Vakverbond
 Asser Christelijke Voetbalvereniging
 ACV-patroon, de atriumdrukcurve
 Associated Commercial Vehicles, een voormalige producent van vrachtwagens